Comín est le nom porté par :
 Alfons Carles Comín i Ros (1932-1980), homme politique catalan, fils de Jesús Comín ;
 Antoni Comín i Oliveres, connu comme Toni Comín (1971-), homme politique catalan, fils du précédent ;
  (1828-1880), homme politique espagnol ;
 Eduardo Comín Colomer (1908-1975), essayiste espagnol ;
  (1952-), historien espagnol ;
  (1889-1939), homme politique espagnol.